Пузо́ль-Мінервуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 95 км на південний захід від Монпельє, 40 км на схід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 214 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 468,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Пузоль-Мінервуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од